I Need You est une chanson des Beatles ;
 I Need You est une chanson des Who ;
 I Need You est une chanson de Lynyrd Skynyrd.
 I Need You est une chanson de Demis Roussos. 
 I Need You est une chanson des 3T.
 I Need You est une chanson du groupe The Twins.
 I Need You est une chanson de David Gahan.
 I Need You est une chanson de Bangtan Boys.
 I Need You est une chanson du groupe M83 sur la bande originale du film Divergente